Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Diderot :

(liste non exhaustive)
 Rue Diderot à Angers
 Rue Denis-Diderot à Béziers
 Rue Diderot à Bordeaux
 Rue Diderot à Dijon
 Rue Diderot à Grenoble
 Rue Diderot à Langres
 Rue Diderot à Lille
 Rue Diderot à Lyon
 Rue Diderot à Montpellier
 Rue Diderot à Nantes
 Rue Diderot à Nice
 Rue Diderot à Reims
 Rue Diderot à Saint-Ouen-sur-Seine
 Rue Diderot à Toulouse
 Rue Diderot à Vincennes

Voir aussi 
 Boulevard Diderot à Paris

Diderot Rue